Charakteristische Funktion steht für:

 Charakteristische Funktion, eine mathematische Funktion, die nur die Werte 0 und 1 annimmt, siehe Indikatorfunktion
 Charakteristische Funktion (Stochastik), in der Stochastik eine Art Fouriertransformierte einer Zufallsvariablen
 Charakteristische Funktion (Physik), in der Physik das totale Differential eines thermodynamischen Potentials